De Pele, Alma e Coração - Ao Vivo é um álbum ao vivo do cantor Eduardo Costa, gravado em um show no Credicard Hall em São Paulo no dia 2 de outubro de 2010. O projeto foi lançado em 24 de fevereiro de 2011. Em 2011 o DVD foi certificado ouro, pelas mais de 25 mil cópias vendidas.

Lista de faixas

Certificações
DVD

Meu Grito de Amor

Álbuns ao vivo de 2011
Álbuns de Eduardo Costa
Álbuns de música sertaneja
Álbuns em língua portuguesa